Antoni Ludwik Kiewnarski (1867–1941) – generał brygady Wojska Polskiego
 Antoni Władysław Kiewnarski (1899–1944) – major obserwator Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (dwukrotnie), uczestnik „Wielkiej ucieczki”